Replika je lahko:

Replika (politika) - pravica do odgovora, kadar se razprava nanaša na predhodno razpravo upravičenca
Replika (predmet) - kopija predmeta, lahko delujoča ali nedelujoča